En Pologne, Celinów peut désigner :

dans la voïvodie de Łódź
 Celinów, village du powiat de Rawa,
 Celinów, village du powiat de Łęczyca.

dans la voïvodie de Mazovie
 Celinów, village du powiat de Garwolin,
 Celinów, village du powiat de Kozienice,
 Celinów, village du powiat de Mińsk.